Кодр — многозначный термин.
 Кодр — сын Меланфа, мифический царь Аттики (1089—1068 до н. э.), живший во времена переселения дорийцев.
 Кодры — возвышенность в Молдавии и лес на этой возвышенности; молдавское название лесов, общеупотребительное в Бессарабии.